Пассмор, Джон (1914—2004) — австралийский философ и историк философии.
 Пассмор, Мэтт (род. 1973) — австралийский актёр.

См. также 
 Пассмур
 Пасмор